Артём Ви́кторович Бе́кетов (12 июня 1984, Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Родился в Душанбе в семье футболиста «Памира» Виктора Бекетова. В детстве переехал в хутор Садовый Крымского района Краснодарского края. Первый профессиональный клуб — крымский «Витязь».

В 2001 году подписал контракт с новороссийским «Черноморцем», который в то время выступал в Высшем дивизионе, и начал играть за дублирующий состав. По итогам сезона клуб покинул элитный дивизион, однако уже в следующем году занял второе место и вернулся в Премьер-лигу. 22 октября 2002 года в 32-м туре первенства в матче с петербургским «Динамо» Бекетов вышел на 85-й минуте вместо Александра Тихоновецкого. В 2003 году вновь выступал в турнире дублёров. В матче 15-го тура с дублёрами «Спартака» получил тяжёлую травму. Перенёс операцию на мениске и крестообразной связке, после чего на лечение и восстановление ушло несколько месяцев. В сезоне 2004 года провёл несколько игр за основной состав «Черноморца», вновь опустившегося в дивизион рангом ниже, и забил два гола — в первенстве с брянским «Динамо» и в Кубке с нальчикским «Спартаком».

Летом 2004 года отправился в «Луч-Энергию» из Владивостока. По итогам сезона клуб занял 14-е место, а в следующем выиграл первенство и получил право выступать в Премьер-лиге. В элитном дивизионе Бекетов выпал из основного состава, играя в турнире дублёров и сидя на лавке. Однако 30 июля 2006 года он дебютировал в Премьер-лиге: в матче 13-го тура с «Крыльями Советов» он заменил на 68-й минуте Руслана Аджинджала.

В начале 2007 года вновь получил тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок. На лечение требовался год, и руководство клуба отпустило Бекетова восстанавливаться домой в Крымск, выдав на руки трансферный лист. В декабре 2007 года руководство «Черноморца» предложило Бекетову контракт сроком на год. Отыграв почти весь сезон без замен, он получил приглашение от клуба второго дивизиона белгородскго «Салюта-Энергии», завоевавшего право выступать на будущий год в первом.

В ноябре 2009 года главный тренер «Салюта» Сергей Ташуев возглавил «Краснодар» и пригласил с собой в новую команду и Бекетова, с которым 19 декабря был заключён контракт на два года. В январе 2010 года на предсезонном сборе в Турции он получил ещё одну серьёзную травму и на год выбыл из футбола. Лишь в феврале 2011 года вновь приступил к тренировкам в общей группе, а в марте был заявлен за «Краснодар», за который провёл всего одну встречу: 22 июня в домашнем матче с «Тереком» вышел в стартовом составе и на 58-й минуте был заменён на Спартака Гогниева.

20 июля 2011 года перёшел в брянское «Динамо». Перед началом сезона 2012—2013 подписал контракт с «Волгарём». В январе 2013 года вернулся в «Салют».

Окончил Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма (Набережные Челны), детский тренер.

Достижения 
 Победитель Первого дивизиона: 2005
 Серебряный призёр Первого дивизиона: 2002
 Победитель зоны «Центр» Второго дивизиона: 2014/15
 Бронзовый призёр зоны «Юг» Второго дивизиона: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Армавир» Россия